Maria Bueno e Darlene Hard hanno battuto in finale Pat Ward e Ann Haydon-Jones 6-2, 7-5.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1960